Hymna Afghánistánu je od 19. srpna 2021 po převzetí moci v zemi hnutím Tálibán de facto píseň Dá da bátoráno kor.

Text hymny

Historické hymny

Hymna Islámského státu Afghánistán (1992–1999)

Hymnu Islámského státu Afghánistán Qala-je islám, qalb-e Ásija (česky Pevnost islámu, srdce Asie) složil roku 1919 hudební skladatel Ustad Qasim. Skladba byla hymnou Islámského státu Afghánistán byla v letech 1992–1999, později byla přijata jako hymna Přechodného islámského státu Afghánistán v letech 2002–2006.

Hymna Afghánské islámské republiky (2006–2021) 

Hymna dřívější Afghánské islámské republiky Melí sorúd byla přijata v roce 2006 podle článku 20 z afghánské ústavy. Text hymny napsal Abdul Bari Jahani a hudbu napsal Babrak Wassa. V roce 2021 byla vládnoucím hnutím Tálibán zavedena současná hymna.

Odkazy

Reference

Související články 
 Afghánská vlajka
 Státní znak Afghánistánu
 Dějiny Afghánistánu

Externí odkazy 
 
Různé vládní weby uveřejňující zvukové soubory národní hymny:
 president.gov.af – Kancelář prezidenta Afghánistánu
 www.mrrd.gov.af/ENGLISH/index.htm – Ministerstvo vnější rehabilitace a vývoje
 www.embasyofafghanistan.org/brief.html – Ambasáda Afghánistánu v USA, která uvádí obě instrumentální i zpívané verze hymny.

Afghánistán
Hymna